Der Porsche Tennis Grand Prix 1991 war ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Filderstadt. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 14. bis 20. Oktober 1991 statt.

Im Einzel gewann Anke Huber gegen Martina Navratilova mit 2:6, 6:2 und 7:6. Im Doppel gewann die Paarung Martina Navrátilová / Jana Novotná mit 6:2, 5:7 und 6:4 gegen Pam Shriver / Natallja Swerawa.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Filderstadt